Předměřice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Předměřice nad Jizerou, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
Předměřice nad Labem, Gemeinde im Okres Hradec Králové